HYC steht für:
 Hannoverscher Yacht-Club, deutscher Segelverein
 Harlem Yacht Club, US-amerikanischer Segelverein
 HYC Herentals (Herentalse Yshockey Club), belgischer Eishockeyclub
 Wycombe Air Park (IATA-Code), Flugfeld von Booker (Buckinghamshire), West Wycombe, Buckinghamshire, England

Abkürzung